08/15 (auch: „Nullachtfünfzehn“, „Null-acht-fünfzehn“) steht für:

 MG 08/15, eine Variante des Maschinengewehrs MG 08
 08/15 (Redewendung), im Sinne von „Standard, etwas ganz Gewöhnliches, nichts Besonderes“
 08/15 (Roman), eine Roman-Trilogie von Hans Hellmut Kirst aus dem Jahr 1954
 08/15 (Filmreihe) nach der Roman-Trilogie von Hans Hellmut Kirst, bestehend aus:
 08/15 (Film), einem deutschen Spielfilm aus dem Jahr 1954
 08/15 Zweiter Teil, einem deutschen Spielfilm aus dem Jahr 1955
 08/15 in der Heimat, einem deutschen Spielfilm aus dem Jahr 1955
 08/15 (Band), eine ehemalige Düsseldorfer Rechtsrock-Band der 1990er Jahre
 0815 (Lied), der umstrittenste Musiktitel des Rap-Albums Jung, brutal, gutaussehend 3, das 2018 den ECHO gewann
 NULL.ACHT.15, eine Crossoverband (Metal, HipHop) aus Eisenstadt

Siehe auch:

0815